Einen Eulenspiegelbrunnen gibt es an mehreren Orten:

 Eulenspiegel-Brunnen (Braunschweig)
 Eulenspiegelbrunnen (Einbeck)
 Eulenspiegelbrunnen (Eisenach)
 Eulenspiegelbrunnen (Magdeburg)
 Eulenspiegelbrunnen (Mölln)
 Till-Eulenspiegel-Brunnen (Radolfzell)